Tympanosporium är ett släkte av svampar. Tympanosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tympanosporium